

Алтайский край 
 Урывский сельсовет Тюменцевского района

Воронежская область 
 Урывский сельсовет Острогожского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)